Le prénom Nizier provient de Nicétas, Nikita: victorieux.

Communes françaises 

 Saint-Nizier-d'Azergues, commune française du Rhône
 Saint-Nizier-de-Fornas, commune française de la Loire
 Saint-Nizier-du-Moucherotte, commune française de l'Isère
 Saint-Nizier-le-Bouchoux, commune française de l'Ain
 Saint-Nizier-le-Désert, commune française de l'Ain
 Saint-Nizier-sous-Charlieu, commune française de la Loire
 Saint-Nizier-sur-Arroux, commune française de Saône-et-Loire

Lieux 
 Place Saint-Nizier, Lyon

Églises 
 Église Saint-Nizier à Lyon
 Église Saint-Nizier à Troyes
 Église Saint-Nizier à Saint-Nizier-le-Désert
 Église Saint-Nizier à Burnand

Personnalités 

 Saint-Nizier de Lyon, évêque de Lyon

Homonymie de toponyme